Dadi:
 Dadi Auto — китайская компания-производитель автомобилей.
 Dadi — торговая марка китайской фирмы Guangzhou Daling Musical Instruments Factory Co., Ltd. по производству музыкальных инструментов.

Примечания